Clando peut désigner :

 Clando : le diminutif de clandestin défini comme un Étranger en situation irrégulière
 un film camerounais réalisé en 1996 : Clando (film, 1996)
 Clando : diminutif d'un Taxi-clando : moyen de transport utilisé sans règlementation.

Homonymie